Bistum Warschau steht für:

 Erzbistum Warschau, römisch-katholisch (bis 1818 Bistum)
 Bistum Warschau-Praga, römisch-katholische Diözese
 Diözese Warschau, Evangelisch-Augsburgische (lutherische) Kirche in Polen
 Bistum Warschau (polnisch-katholisch), Polnisch-Katholische Kirche
 Erzdiözese Warschau-Bielsk Podlaski, Polnisch-Orthodoxe Kirche
 Erzeparchie Przemyśl-Warschau, ukrainische griechisch-katholische Kirche
 Diözese Warschau-Płock, Altkatholische Kirche der Mariaviten